Landkreis Cloppenburg (Saterfries: Loundkring Kloppenbuurich) is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Cloppenburg heeft  inwoners () op een oppervlakte van  km². De Kreisstadt is de gelijknamige stad Cloppenburg. In de gemeente Saterland woont een Friestalige minderheid.

Geografie 
Cloppenburg ligt in het westen van Nedersaksen en grenst aan de Landkreise Ammerland in het noorden, Oldenburg in het oosten, Vechta in het zuidoosten, Osnabrück in het zuiden, Eemsland in het westen en Leer in het noordwesten.

Cloppenburg maakt deel uit van de landschappen Oldenburger Land en het Oldenburger Münsterland.

In het gebied wordt sinds 1972 al aardgas gewonnen. Ook daar treden al decennia lang aardbevingen op. De laatste van 1 oktober 2018 had een kracht van 3,7 op de schaal van Richter en bevond zich net als in Groningen op 3 km diepte.

Bestuurlijke indeling 
In 2005 is een bestuurshervorming in Nedersaksen doorgevoerd. Hierbij is het verschil tussen steden en (vrije) gemeenten komen te vervallen. Deze worden vanaf die tijd aangeduid met de term eenheidsgemeenten. Een eenheidsgemeente wil zeggen dat de gemeente alle gemeentelijke taken zelfstandig uitvoert. De Landkreis Cloppenburg bestaat uit de volgende eenheidsgemeenten:

C-Port 

c-Port is een handelsmerknaam voor een industrie- en nijverheidsgebied aan het Küstenkanaal in het noordelijke Oldenburger Münsterland in de Landkreis Cloppenburg.

Op in totaal ca. 280 ha oppervlakte wordt in diverse bouwfases een binnenhaven aan het Küstenkanaal aangelegd. Daaromheen komt een groot terrein voor industrie en nijverheid.

Het industriepark is te bereiken over de Bundesstraßen 401 en 72, die elkaar dichtbij het projectgebied kruisen. De aanleg van een spoorlijn naar het c-Port-terrein is in de planning.

De haven aan het Küstenkanaal heeft 570 m kade-lengte, aanlegplaatsen voor 5 binnenschepen in de Europaklasse en is geschikt voor de overslag van bulkgoederen, zeecontainers en stukgoed.

De c-Port wordt door een speciaal daarvoor opgerichte instantie geëxploiteerd. Deze draagt de naam Zweckverband Interkommunaler Industriepark Küstenkanal en is statutair gevestigd in de gemeente Saterland. Deelnemers in dit Zweckverband zijn de stad Friesoythe (32,97 %), de gemeente Saterland (32,97 %), de Landkreis Cloppenburg (27,47 %), en de gemeente Bösel (6,59 %).

Externe link 
  Officiële website

Cloppenburg